Esta é uma lista de clubes de futebol do estado do Acre.

Campeonato Acreano de 2021

Clubes amadores, extintos ou licenciados

Futebol feminino 

 
Acre
Clubes